Basiliek van Santa Maria della Salute, een Venetiaanse kerk 
 Santa Maria della Salute a Primavalle, een kerk in Rome

Zie ook 

 Madonna della Salute